Бундеслига 1971—1972 — 9-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Чемпионом ФРГ стала «Бавария». Герд Мюллер побил рекорд результативности в турнире, рекорд удерживался до сезона 2020/21, когда Роберт Левандовский забил 41 мяч.

Турнирная таблица 

1 Победитель кубка Германии «Шальке 04» квалифицировался в Кубок обладателей кубков. В Кубок УЕФА квалифицировался финалист кубка — «Кайзерслаутерн».
2 Клуб «Арминия» (Билефельд) был втянут в скандал 1971 года с договорными матчами. По итогам сезона выиграла 6 матчей, сыграла вничью — 7, проиграла — 21, разница голов — 41:75, набрала очков —19, но все результаты были аннулированы.

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1971/72  

Германия
Германия
1971/1972
Спорт в Германии в 1971 году
Спорт в Германии в 1972 году